Casacci ist der Familienname folgender Personen:
 Claudio Casacci (* 1958), italienischer Amateurastronom
 Ferruccio Casacci (1934–2011), italienischer Filmschaffender
 Mario Casacci (* ?), italienischer Drehbuchautor
 Massimiliano Casacci (* 1963), italienischer Gitarrist

Casacci bezeichnet:
 den Asteroiden (4814) Casacci